Епи́скоп Ти́хон (в миру Ива́н Владими́рович Руси́нов; , слобода Казинка, Павловский уезд, Воронежская губерния — 8 мая 1938, Одесса) — епископ Русской православной церкви, епископ Одесский.

Биография 
Из семьи диакона Вознесенской церкви села Большая Казинка Владимира Яковлевича Русинова. Брат епископа Митрофана (Русинова).

В 1902 году окончил Павловское духовное училище, в 1908 году — Воронежскую духовную семинарию.

В 1908 году назначен надзирателем за учениками Бирюченского духовного училища.

В 1911 году уволен за штат в связи с поступлением в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил в 1915 году со степенью кандидата богословия.

4 сентября того же года назначен преподавателем Озургетского духовного училища. В 1917 году переведён в Павловского духовного училища Воронежской епархии.

С 1919 года — преподаватель Донского Мариинского института.

В 1920 году пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха.

Уклонился в обновленчество. 12 ноября 1922 года хиротонисан обновленческими архиереями во епископа Усть-Медведского, викария Царицынской епархии. Хиротонию совершили: митрополит Антонин (Грановский) и архиепископ Модест (Никитин).

17 апреля 1924 года принёс покаяние перед Патриархом Тихоном и принят в сане епископа. 24 июня того же года назначен епископом Усть-Медведским, викарием Донской епархии.

В декабре 1925 года уклонился в григорианский раскол (ВВЦС).

В 1926 году принёс покаяние перед митрополитом Сергием (Страгородским). В том же году вторично уклонился в григорианский раскол и снова 17 декабря 1931 года покаялся.

С 29 июня 1932 года — епископ Ижевский.

С 13 февраля 1933 года — епископ Полоцкий и Витебский.

С 27 июля 1935 года — епископ Полтавский и Перяславский.

В марте 1937 года назначен епископом Одесским и Херсонским. В апреле того же года прибыл к месту служения.

6 марта 1938 года арестован Управлением НКВД по Одесской области. Обвинён в «антисоветской агитации». 20 апреля 1938 года приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян 8 мая 1938 года в Одессе.

Примечания

Ссылки 
 Тихон (Русинов)
 Тихон (Русинов Иван Владимирович) // Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века

Выпускники Воронежской духовной семинарии

Епископы Русской православной церкви
Обновленческий епископат‎
Участники григорианского раскола
Епископы Полоцкие
Расстрелянные в Украинской ССР
Выпускники Павловского духовного училища
Казнённые в 1938 году